One Sunday Afternoon (1933), een film van Stephen R. Roberts
One Sunday Afternoon (1948), een film van Raoul Walsh